Feija steht für:

 Nationalpark El Feija, Nationalpark in Tunesien
 Oued Feija, Fluss in Marokko